Szeged är en flygplats i Ungern.   Den ligger i provinsen Csongrád, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Budapest. Szeged ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen runt Szeged är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Szeged. Runt Szeged är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Szeged,  km öster om Szeged. Trakten runt Szeged består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Csongrád (provins)